wstręt – silna emocja
 Wstręt – film Romana Polańskiego